La saison 4 du concours culinaire du Meilleur Pâtissier a été diffusée sur M6 du  au  en France, sur RTL-TVI du  au  et rediffusée en 2020 sur Plug RTL et animée par Faustine Bollaert. Tournée dans le parc du Château de Groussay à Montfort-l'Amaury, elle a été remportée par Cyril.

Jury 

Pour cette troisième saison, le jury reste le même par rapport aux deux premières saisons. Il est donc composé de :
 Cyril Lignac, chef étoilé  ;
 Mercotte, critique et blogueuse culinaire.

Pour l'épreuve créative, le jury est complété d'un spécialiste de l'épreuve.

Candidats 
Les onze candidats pâtissiers amateurs sont :

Classement 

Légende

Audiences

Notes et références

Articles connexes 
 Le Meilleur Pâtissier

Le Meilleur Pâtissier